Александра Степанова: Степанова, Александра Игнатьевна (1906—1973) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Степанова, Александра Николаевна (род. 1995) — российская фигуристка, выступающая в танцах на льду.
 Степанова, Александра Сергеевна (род. 1989) — российская гандболистка.
 Степанова, Александра Степановна (1928—2017) — Герой Социалистического Труда, звеньевая.

Примечания